Merlini steht für:

 eine mittellateinische hexametrische Dichtung von Geoffrey von Monmouth, siehe Vita Merlini

Merlini ist der Familienname folgender Personen:
 Domenico Merlini (1730–1797), polnisch-italienischer Architekt
 Giovanni Merlini (* Mai 1962), Schweizer Politiker
 Marisa Merlini (1923–2008), italienische Schauspielerin
 Milinka Merlini (1929–1996), französische Schachspielerin